

Sigle 
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – uno dei servizi segreti della Polonia

Codici 
 ABW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abau (Papua Nuova Guinea)
 ABW – codice ISO 3166-1 alpha-3 per Aruba
 ABW – codice vettore ICAO di AirBridgeCargo Airlines (Russia)